La Coupe de France masculine de volley-ball 2011-2012 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de volley-ball affiliés à la Fédération française de volley-ball. La Coupe de France qualifie dorénavant pour la Challenge Cup ( européenne), à noter que le règlement de la LNV est à l'encontre du règlement de la CEV, qui prévoit qu'en cas de deux équipes qualifiées en ligue des champions, que le champion national et le vainqueur de la coupe nationale soient les deux qualifiés.

Listes des équipes en compétition 
Mise à jour le 14/12/2011

Formule de la compétition

Premier tour 

|}

Deuxième tour 

|}

Troisième tour 

|}

Quatrième tour 

|}

Phase finale

Voir aussi 
Coupe de France de volley-ball féminin 2011-2012

Références

Liens externes 

2011-2012
Volley-ball M
Coupe M